USS Walke kan verwijzen naar verschillende Amerikaanse marineschepen:
USS Walke (DD-34)
USS Walke (1940)
USS Walke (DD-723)